Change UK - The Independent Group – partito politico britannico
 Independent Group – gruppo di artisti inglese
 Italia Independent Group – holding italiana